Neustadtsynagoge steht für Synagogen in

Polen:
 Neustadtsynagoge (Dębica)
 Neustadtsynagoge (Rzeszów)
Ukraine:
 Neustadtsynagoge (Isjaslaw)